yd steht für:

 Yard, ein Längenmaß
 .yd, der frühere geplante ISO 3166-1 Code für Südjemen

YD steht für:

 Yemen-Dinar
 Yarmouth–Dennis (Y-D) Red Sox, eine US-amerikanische Baseball-Mannschaft aus South Yarmouth (Massachusetts)
 eine Buchstabengruppe zur Kennzeichnung von Booten in den Niederlanden
 Younger Dryas, Jüngere Dryaszeit

YD ist Bestandteil von:

 YD-Schaltung, ein Anlassverfahren bei Drehstrommotoren

YD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Leeds
 Niederlande: Oldtimer-Pkw ab 1973 (schwarze Schilder mit weißer Schrift)
 Norwegen: Mo i Rana in der Provinz Nordland
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

Asteroiden:

 (6185) 1987 YD
 (9791) 1995 YD1
 (19277) 1995 YD
 (12450) 1996 YD
 (16784) 1996 YD2
 (15933) 1997 YD
 (18586) 1997 YD3
 (14650) 1998 YD3
 (18743) 1998 YD5
 (23109) 1999 YD13
 (23255) 2000 YD17
 (23268) 2000 YD55
 (23278) 2000 YD105
 2004 YD5

Siehe auch:

YD